Brian Klugman, attore statunitense
Jack Klugman, attore statunitense